Neil Young peut désigner :
 Neil Young (1944-2011), un footballeur anglais ;
 Neil Young (1945-), un chanteur et guitariste canadien ;
 Neil Young, un album solo de Neil Young.